Ни́че () — немецкая фамилия. Происходит от немецкого уменьшительного имени Ниче (образованного под влиянием соответствующих славянских форм), от Николас, Николаус. Известные носители:
 Ниче, Генрих (1845—1902) — немецкий зоолог.
 Ниче, Пауль (1876—1948) — немецкий психиатр, нацистский преступник
 Ниче, Франк (род. 1964) — современный немецкий живописец.

См. также 
 Ницше — вариант фамилии того же происхождения.
 Нич

Источники